

Sigle 
Technisches Hilfswerk: organizzazione di protezione civile tedesca

Codici 
 thw – codice ISO 639-3 della lingua thudam